Gelineau bzw. Gélineau ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Gelineau (1924–1998), kanadischer Eishockeytorwart
 Jean-Baptiste-Édouard Gélineau (1859–1928), französischer Mediziner
 Joseph Gelineau (1920–2008), französischer Jesuit und als Komponist
 Louis Edward Gelineau (* 1928), Altbischof von Providence